Kreuzgrund ist:
 Eine Siedlung im Heilbronner Stadtteil Böckingen in Baden-Württemberg, siehe Kreuzgrund (Böckingen)
 Ein Ortsteil von Laufach in Unterfranken, siehe Kreuzgrund (Laufach)
 Ein rechter Zufluss des Erlenbachs in Unterfranken, siehe Kreuzgrund (Erlenbach)
 Ein linker Zufluss des Hardheimer Baches in Baden-Württemberg, siehe Kreuzgrund (Hardheimer Bach)
 Ein heute ausgetrockneter Zufluss des Triebenbachs in der Oberlausitz, siehe Kreuzgrund (Triebenbach)